Stanjek ist der Familienname folgender Personen:

 Czesław Stanjek (* 1952), polnischer Ringer
 Eberhard Stanjek (1934–2001), deutscher Sportjournalist
 Klaus Stanjek (* 1948), deutscher Dokumentarfilmregisseur, Hochschullehrer und Sozialanthropologe
 Robert Stanjek (* 1981), deutscher Segler

Siehe auch:
 Staněk